Сезі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сезі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр
 Сезі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна